Naselje u BiH
 Cernica (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Cernica (Mostar, BiH), bivše samostalno naselje u općini Mostar

Naselja u Srbiji
 Cernica (Loznica, Srbija), naselje u općini Loznica
 Cernica (Varvarin, Srbija), naselje u općini Varvarin

Naselje na Kosovu
 Cernica (Gnjilane, Kosovo), naselje u općini Gnjilane